Con il termine Gmelinite ci si riferisce a tre specie di minerali:

Gmelinite-Ca
Gmelinite-K
Gmelinite-Na